

Települések 
 Horvátország
Bosanka, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

Vizek 
 Bosznia-Hercegovina
Bosanka a Vrbanja jobb oldali mellékvize Bosznia-Hercegovina nyugati részén